{{Info/Taxonomia
| cor       = pink
| nome      = Astatotilapia sp. 'shovelmouth'
| imagem    = 
| estado    = EN
| reino     = Animalia
| filo      = Chordata
| classe    = Actinopterygii
| ordem     = Perciformes
| família   = Cichlidae
| género    = Astatotilapia
| espécie   = A. sp. 'shovelmouth'
| binomial  = ''Astatotilapia sp. nov. 'shovelmouth'| binomial_autoridade = 
| sinónimos = 
}}Astatotilapia'' sp. 'shovelmouth' é uma espécie de peixe da família Cichlidae.

É endémica do Uganda.

Referências
  Kaufman, L. 1996.  Astatotilapia sp. nov. 'shovelmouth'.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 4 de Agosto de 2007.

Fauna de Uganda
Astatotilapia
Espécies não descritas